Айда́р Юни́рович Мусака́ев (род. 4 июня 1970 года, Набережные Челны, Татарская АССР, РСФСР, СССР) — советский и российский  хоккеист, российский тренер. Мастер спорта России.

Биография 
Воспитанник челнинской хоккейной школы (клуб «Юность»). Хоккейную карьеру начал на нижегородской земле в 1988 году — в клубе второй лиги СССР «Кварц» из города Бор, а на следующий год — и в составе горьковского «Торпедо», игравшего в высшей лиге страны.

В чемпионате СНГ (1991/1992) и первом чемпионате МХЛ (1992/1993) представлял тольяттинскую «Ладу» (стал серебряным призёром МХЛ), с 1991 по 1999 годы — самарский «Маяк» / ЦСК ВВС-«Маяк» / ЦСК ВВС. В течение сезона 1998/1999, кроме самарского клуба, выступил ещё за два клуба Суперлиги — московские «Крылья Советов» и вновь за «Ладу». В следующем сезоне продолжил играть в Суперлиге, в екатеринбургской «Динамо-Энергии».

В 2000—2003 годы играл в составе нескольких клубов высшей российской лиги — «Нефтянике» из Альметьевска, тюменском «Газовике», клубе «Липецк», саратовском «Кристалле» и кирово-чепецкой «Олимпии».

В сезоне 2003/2004 представлял клуб «Гомель», участвовавший в розыгрыше чемпионатов Белоруссии и ВЕХЛ, и карагандинский «Казахмыс», с которым стал бронзовым призёром чемпионата Казахстана.

В следующем сезоне вернулся в белорусский чемпионат, в клуб «Брест».

Начав сезон 2005/2006 в новочебоксарском «Соколе», по его ходу перешёл в клуб «Челны» из родного города, где стал играющим тренером. После самоубийства главного тренера команды Александра Николаевича Чернецова, случившегося 26 октября 2006 года, возглавил тренерский штаб клуба.

Примечания

Ссылки 
 
 

Хоккейные нападающие
Хоккеисты России
Хоккейные тренеры России
Игроки ХК «Кварц»
Игроки ХК «Торпедо» Нижний Новгород
Игроки ХК «Лада»
Игроки ХК ЦСК ВВС
Игроки ХК «Крылья Советов»
Игроки ХК «Динамо-Энергия»
Игроки ХК «Нефтяник» Альметьевск
Игроки ХК «Рубин»
Игроки ХК «Липецк»
Игроки ХК «Кристалл» Саратов
Игроки ХК «Олимпия» Кирово-Чепецк
Игроки ХК «Гомель»
Игроки ХК «Казахмыс»
Игроки ХК «Брест»
Игроки ХК «Сокол» Новочебоксарск
Игроки ХК «Челны»
Тренеры ХК «Челны»
Мастера спорта России